Eddie Edwards kan vara flera personer:
 Eddie Edwards (jazzmusiker)
 Eddie "The Eagle" Edwards, brittisk backhoppare.
Eddie Edwards (tennisspelare)